Джамайкл Грин (; род. 21 июня 1990 года в Монтгомери, штат Алабама) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Профессиональная карьера

Сезон 2012—2013 
После того, как он не был выбран на драфте НБА 2012 года Грин присоединился к «Сан-Антонио Спёрс» для участия в Летней лиге. 22 октября 2012 года он подписал контракт со «Спёрс». Несмотря на то, что он был отчислен из «Сан-Антонио» 26 октября 2012 года, он уже 1 ноября подписал контракт с фарм-клубом «Спёрс» в Д-Лиге «Остин Торос». В среднем у него была статистика из 12,3 очков и 8,1 подборов за игру в первом сезоне в Д-Лиге.

Сезон 2013—2014 
В июле 2013 года Грин присоединился к «Лос-Анджелес Клипперс» для участия в Летней лиге. 30 сентября 2013 года он подписал контракт с «Клипперс», но уже 8 октября был отчислен из состава.

31 октября 2013 года он подписал контракт с французским клубом «Роан» и провёл за него весь сезон 2013—2014 года.

Сезон 2014—2015 
В июле 2014 года Грин снова присоединился к «Сан-Антонио Спёрс» на время проведения Летней лиги. 6 августа он подписал контракт с «Сан-Антонио». Так же как и два года назад он был отчислен из «Сан-Антонио Спёрс» 25 октября, для того чтобы 1 ноября присоединиться к «Остин Спёрс». 18 января 2015 года Грин подписал 10-дневный контракт с «Сан-Антонио Спёрс». По истечении 1-го 10-дневного контракта «Спёрс» решили не предлагать ему новый, и Грин вернулся в «Остин Спёрс». 2 февраля он подписал 10-и дневный контракт с «Мемфис Гриззлис». 4 февраля он был выбран для участия в Матче звёзд Д-Лиги. 19 февраля он подписал второй 10-дневный контракт с «Гриззлис». 2 марта он подписал многолетний контракт с «Гриззлис».

Сезон 2015—2016 
В сезоне 2015-16 и в начале сезона Грин играл приличные минуты со скамейки запасных. 6 марта 2016 года он набрал 17 очков в матче против «Финикс Санз». 9 марта он набрал 17 очков и сделал 13 подборов в матче против «Бостон Селтикс». Два дня спустя он набрал 21 очко и 10 подборов в победе над «Нью-Орлеан Пеликанс».

8 декабря 2016 года Грин сделал 18 подборов в победе над «Портленд Трэйл Блэйзерс». 4 февраля 2017 года он набрал максимальные в карьере 29 очков в победе над «Миннесотой Тимбервулвз».

Сезон 2016—2017 
После окончания сезона 2016-17 Грин стал ограниченно свободным агентом. 27 сентября 2017 года Грин вновь подписал контракт с «Гриззлис» на два года на сумму 17 миллионов долларов.

Сезон 2018—2019 
Выйдя в старте в первых двух матчах сезона 2018-19, Грин пропустил следующие 12 игр из-за перелома челюсти. После возвращения в состав он перешел на роль запасного, а 7 декабря набрал максимальные за сезон 24 очка в победе над «Пеликанс». 12 января он набрал 24 очка и 11 подборов в поражении от «Майами Хит».

Лос-Анджелес Клипперс (2019-2020) 
7 февраля 2019 года Грин и Гаррет Темпл были обменены в «Лос-Анджелес Клипперс» на Эйвери Брэдли. 18 июля 2019 года Грин переподписал контракт с «Клипперс».

Денвер Наггетс (2020-2022) 
30 ноября 2020 года Грин подписал многолетний контракт с «Денвер Наггетс».

Голден Стэйт Уорриорз (2022 - настоящее время) 
23 июня 2022 года Грин был обменян вместе с защищенным правом выбора первого раунда драфта 2027 года в «Оклахома-Сити Тандер» на права на Пэйтона Уотсона и два будущих выбора второго раунда драфта. 20 июля Грин и «Тандер» достигли соглашения о выкупе контракта.

1 августа 2022 года Грин официально подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль в колледже
 JaMychal Грин на ESPN.com

Баскетболисты США
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Игроки «Остин Торос»
Игроки БК «Роан»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»